Le château de Saint-Aignan peut désigner les châteaux français suivants :

 Le château de Saint-Aignan situé à Saint-Aignan dans le département de la Sarthe ;
 Le château de Saint-Aignan situé à Saint-Aignan dans le département de  Loir-et-Cher ;
 Le château de Saint-Aignan situé à Saint-Aignan-Grandlieu dans le département de la Loire-Atlantique ;
 Le château de Saint-Aignan situé à Hondainville dans le département de l'Oise ;
 Le château de Saint-Aignan situé à Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le département du Loiret.